Plumstead kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Plumstead, Norfolk, ort i England, 
 Plumstead, London,

Sydafrika 

 Plumstead (del av en befolkad plats), Västra Kapprovinsen, City of Cape Town, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar